Кастель-де-Кабрес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельо в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Байш-Маэстрат. Занимает площадь 30,7 км². Население — 16 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca

Муниципалитеты Кастельона